Сен-Женье́з-о-Мерль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сен-Прива. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19205.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 110 км юго-восточнее Лиможа, в 32 км к юго-востоку от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Женьез-ла-Коста ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 107 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 60 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 41 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 58,8 %). Из 41 активных работали 40 человек (19 мужчин и 21 женщина), безработным был 1 мужчина. Среди 19 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины бывшей церкви (XIV—XV века). Памятник истории с 1969 года
 Придорожный крест Рузероль. Памятник истории с 1927 года
 Руины замка Мерль (XII век). Памятник истории с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез